

Geografia 
 Massi – arrondissement del Benin, nel dipartimento di Zou
 Villa Massi – frazione di Leonessa, in provincia di Rieti, Lazio

Persone 
 Danilo Massi (1956) – regista e attore italiano, figlio del regista Stelvio
 Emidio Massi (1922-2016) – politico e sindacalista italiano
 Ernesto Massi (1909-1997) – geografo e politico italiano
 Lorenzo Cicconi Massi (1966) – fotografo e regista italiano
 Nick Massi, nome d'arte di Nicholas Macioci (1935-2000) – bassista statunitense
 Rodolfo Massi (1965) – ex ciclista su strada italiano
 Sauro Massi (1958-2018) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Simone Massi (1970) – animatore, regista e illustratore italiano
 Souad Massi (1972) – cantautrice e musicista algerina di origine berbera
 Stelvio Massi (1929-2004) – regista e direttore della fotografia italiano
 Valentina Massi (1983) – modella italiana
 Vincenzo Massi (1781-1841) – arcivescovo cattolico italiano

Altro 
 Massi – plurale di masso
 Massi – diminutivo di Massimo e Massimiliano
 Massi avelli –  tombe ad inumazione scavate in un masso erratico

Pagine correlate 
Masso